Индија Џој Ајсли (; Лос Анђелес, Калифорнија, 29. октобар 1993) америчка је глумица.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| 2003. || — || -{Mother Teresa}- || — || непотписана
|-
| 2005. || Унутрашње зло || -{Headspace}- || Марта ||
|-
| 2008—2013. || Тајни живот америчког тинејџера || -{The Secret Life of the American Teenager}- || Ешли Џоргенс || ТВ серија, главна улога (сез. 1—4), гошћа (сез. 5)
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2012. || Подземни свет: Буђење || -{Underworld: Awakening}- || Ив ||
|-
| rowspan=2| 2014. || Грабљивица || -{Kite}- || Сава ||
|-
| Дадиља под надзором || -{Nanny Cam}- || Хедер ||
|-
| 2015. || — || -{Social Suicide}- || Џулија Коулсон ||
|-
| rowspan=3| 2016. || — || -{My Sweet Audrina}- || Одрина Адаре ||
|-
| Проклетство Успаване лепотице || -{The Curse of Sleeping Beauty}- || Брајар Роуз || 
|-
| Америгедон || -{AmeriGeddon}- || Пени ||
|-
| 2017. || — || -{Clinical}- || Нора ||
|-
| rowspan=2| 2018. || Адолесценција || -{Adolescence}- || Алис ||
|-
| — || -{Look Away}- || Марија / Ајирам ||
|-
| 2019. || Ја сам ноћ || -{I Am the Night}- || Фауна Ходел / Пат || ТВ серија, главна улога
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| 2020. || — || -{Dead Reckoning}- || Тили ||
|-
| 2021. || Сваки твој удах || -{Every Breath You Take}- || Луси ||
|}

Награде и номинације 
 Награде Сателит

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1993.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице